Henrique II da Baviera (951-995)
Henrique II do Sacro Império Romano-Germânico (972-1024)
Henrique II da Áustria (1107-1177)
Henrique II de Inglaterra (1133-1189)
Henrique II de Champanhe (1166-1197)
Henrique II, o Piedoso — rei da da Polónia (m. 1246)
Henrique II de Brabante (1207-1248)
Henrique VII da Germânia — ou Henrique II da Suábia (1211-1242)
Henrique II de Castela (1334-1379)
Henrique II de Navarra (1503-1555)
Henrique II de França (1519-1559)
Henrique II da Lorena (1563-1624)
Henrique II de Montmorency (1595-1632)
Henrique II de Orleães-Longueville (1595-1663)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história